osoby:
 Aleksandra Komorowska – właścicielka majątku Zabrzeźnia
 Anna Komorowska (ur. 1946) – polska szlachcianka, hrabina
 Anna Komorowska (ur. 1952) – żona Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
 Liliana Komorowska (ur. 1956) – polska aktorka
 Magdalena Komorowska – polska łyżwiarka
 Maja Komorowska (ur. 1937) – polska aktorka
 Małgorzata Komorowska – muzykolog
 Gertruda Potocka (1754-1771) z Komorowskich – żona Stanisława Szczęsnego Potockiego

miejscowości
 Huta Komorowska – wieś w Kotlinie Sandomierskiej
 Wólka Komorowska – wieś w województwie kujawsko-pomorskim